Wolfgang Wruck ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wruck (Fußballspieler, April 1944) (Ate; 1944–2014), deutscher Fußballspieler (Berlin)
 Wolfgang Wruck (Fußballspieler, Juni 1944) (1944–2016), deutscher Fußballspieler (Rostock, Wismar)